Дорнешти има више значења:

 Дорнешти
 Дорнешти (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Дорнешти, насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Дорнешти (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији